Cauthron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cauthron Township (Logan County, Arkansas)
 Cauthron Township (Scott County, Arkansas)